Bichlbauer ist der Name folgender Orte:

 Bichlbauer (Gemeinde Roitham), Ortschaft in der Gemeinde Roitham am Traunfall, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Bichlbauer (Warngau), Einöde in der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern